Diapterus är ett släkte av fiskar. Diapterus ingår i familjen Gerreidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Diapterus